Pachylembia är ett släkte av insekter. Pachylembia ingår i familjen Archembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Pachylembia